Чемпионат России по хоккею с мячом 2015/2016 — 24-й сезон высшего дивизиона системы хоккейных (с мячом) лиг России —  Чемпионат России среди команд Суперлиги 2015/2016 .

Регламент 
Соревнования проводятся в два этапа.

Первый этап. На первом этапе с 8 ноября 2015 года по 3 марта 2016 года команды играют в двухкруговом турнире с разъездами (по одному матчу на своём поле и на поле соперника).

Второй этап. К соревнованиям второго этапа допускаются команды, занявшие 1-8 места, которые по системе плей-офф, начиная с 1/4 финала, определяют призёров чемпионата.

Игры 1/4 финала состоят из трёх матчей (до двух побед), первая — на поле команды занявшей место ниже соперника на первом этапе, вторая и третья (если понадобится) — на поле команды, занявшей место выше. Игры 1/4 финала проводятся 7 марта и 10 марта (дополнительная игра — 11 марта).

Игры 1/2 финала проводятся до трёх побед. Первые две игры команда, занявшая более высокое место на первом этапе, проводит — на своём поле, а третью и (в случае необходимости) четвёртую — на поле соперника. Если в серии обе команды одержат по две победы, то назначается пятая игра — на поле команды, которая заняла более высокое место на первом этапе. Игры проводятся 14-15, 18-19 и 22 марта.

Команды, проигравшие в играх серии ½ финала, проводят между собой две игры за 3 место 25 и 28 марта. Первая игра проводится на поле команды — занявшей место ниже соперника на первом этапе.

Чемпион России определяется в результате проведения одной финальной игры. Финальная игра пройдет 26 марта 2016 года в Иркутске.

Участники 
В Суперлиге чемпионата страны по хоккею с мячом сезона 2015/16 приняли участие 13 команд:

1. «Динамо» (Москва)

2. «Зоркий» (Красногорск)

3. «Водник» (Архангельск)

4. «Родина» (Киров)

5. «Старт» (Нижний Новгород)

6. «Динамо» (Казань)

7. «Волга» (Ульяновск)

8. «Уральский трубник» (Первоуральск)

9. «Сибсельмаш» (Новосибирск)

10. «Кузбасс» (Кемерово)

11. «Енисей» (Красноярск)

12. «Байкал-Энергия» (Иркутск)

13. «СКА-Нефтяник» (Хабаровск)

Регулярный чемпионат

Результаты игр 

За неявки команды «Зоркий» 5 января в Хабаровск на матч со «СКА-Нефтяником» и 8 января в Иркутск на матч с «Байкал-Энергией» Комитет по проведению соревнований засчитал красногорской команде технические поражения. Командам «СКА-Нефтяник» и «Байкал-Энергия» засчитаны технические победы с начислением трёх очков в турнирной таблице Чемпионата России.

За неподготовленность льда на хоккейном поле 26 февраля и непринятие своевременных мер о возможном переносе игры на резервный стадион более раннее или позднее время при сложных погодных условиях команде «Уральский Трубник» засчитано техническое поражение, а команде «Байкал-Энергия» победа с начислением трёх очков в турнирную таблицу.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф 

Выделены команды, победившие в парах, при этом указан общий счет по результатам серии матчей (за исключением финала).

Матчи за 3 место отменены. Клубам «Динамо-Москва» и «СКА-Нефтяник» присуждены бронзовые медали.

Высшая лига 

27 команд были разделены на три группы.

Первая группа 

Соревнования прошли с 21 ноября 2015 по 28 февраля 2016 года.

Вторая группа 

Соревнования прошли с 24 ноября 2015 по 25 февраля 2016 года.

Третья группа 

Соревнования прошли с 14 ноября 2015 по 28 февраля 2016 года.

См. также 
 Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Федерация хоккея с мячом России. Календарь чемпионата
 Чемпионат России среди команд Суперлиги 2015—2016. Федерация хоккея с мячом России. Турнирная таблица
 Сводная таблица XXIV Чемпионата России

2016